«Аль-Васл» () — эмиратский футбольный клуб из города Дубай. Образован в 1960 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Забиль». В настоящий момент выступает в Про-лиге ОАЭ, единственной профессиональной лиге ОАЭ. Является семикратным чемпионом ОАЭ и двукратным обладателем Кубка страны.

Достижения 
 Чемпион ОАЭ (7): 1981/82, 1982/83, 1984/85, 1987/88, 1991/92, 1996/97, 2006/07
 Обладатель Кубка ОАЭ (2): 1986/87, 2006/07
 Обладатель клубного кубка чемпионов Персидского залива (1): 2009/10

Текущий состав

Тренеры 
  Жоэл Сантана (1981—1986)
  Жилсон Нуньес (1981—1983 и 1989—1990)
  Хассан Шехата (1986—1988)
  Антонио Лопес (1988—1989)
  Томислав Ивич (1996—1997)
  Хенрик Касперчак (1999—2000)
  Йозеф Хикерсбергер (2000—2001)
  Иван Гашек (2005)
  Мирослав Беранек (2007—2008)
  Алешандре Гимарайнс (2009—2010)
  Диего Марадона (2011—2012)
  Брюно Метсю (2012)
  Ги Лякомб (2012—2013)
  Эйд Барут (и. о.) (2013)
  Лорен Банид (2013)
  Эктор Купер (2013—2014)
  Жоржиньо (2014)
  Габриэль Кальдерон (2014—2016)
  Родольфо Арруабаррена (2016—2018)
  Густаво Кинтерос (2018—2019)
  Лауренциу Регекампф (2019—2020)
  Салем Рабье (и. о.) (2020)
  Одаир Элман (2020—2022)
  Хуан Антонио Пицци  (2022—)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Soccerway.ru 
 Transfermarket.co.uk 
 Профиль клуба на сайте лиги чемпионата ОАЭ 

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы ОАЭ
Спорт в Дубае